I Campionati mondiali di sollevamento pesi 1905 si disputarono in tre edizioni separate, la 6ª, 7ª e 8ª, a Berlino, Duisburg e Parigi, tra l'8 aprile e il 30 dicembre, e furono i primi organizzati dall'International Weightlifting Federation, nonché i primi suddivisi in categorie di peso.

La Federazione riconobbe come valide per il titolo mondiale anche le edizioni precedenti; per la specialità del sollevamento pesi le edizioni multiple in un anno si ripeteranno anche nel 1910 (due) e nel 1911 (quattro).

Titoli in palio 
I pesi leggeri e medi furono assegnati alla 6ª e 8ª edizione, quelli massimi in tutte le tre edizioni.

Risultati

6ª edizione 
Nella 6ª edizione, disputata a Berlino dall'8 al 10 aprile 1905, parteciparono quarantuno atleti rappresentanti di quattro nazioni. La Germania conquistò cinque podi, l'Austria quattro.

7ª edizione 
Nella 7ª edizione, disputata a Duisburg dall'11 al 13 giugno 1905, parteciparono sette atleti rappresentanti di due nazioni, e fu riservato ai pesi massimi. L'Austria conquistò i primi due posti sul podio, la Germania il terzo.

8ª edizione 
Nell'8ª edizione, disputata a Parigi il 16 e 30 dicembre 1905, parteciparono sedici atleti, tutti francesi.

Medagliere

Note 

1905
Mondiali
Competizioni sportive a Duisburg
Competizioni sportive a Parigi
Competizioni sportive a Berlino